Sezon 1953/1954 klubu AS Roma.

Sezon 
17 maja 1953 roku AS Roma przeniosła się na Stadio Olimpico. Dokonano także transferu w postaci Urugwajczyka Alcidesa Ghiggi, mistrza świata z Brazylii. Do prezesury powrócili Pier Carlo Restagno i Renato Sacerdoti, a w trakcie sezonu doszło do zmiany trenera - Mario Vargliena zastąpił Anglik Jesse Carver. Podobnie jak sezon wcześniej Roma zajęła 6. miejsce w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 6. miejsce

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach